Plectroctena (, от  «остриё» и  «убивать») — род муравьёв (Formicidae) из подсемейства Ponerinae. Около 20 тропических видов. Эндемики Африки.

Распространение 
Встречаются в западной и центральной Африке.

Описание 
Среднего и крупного размера муравьи. Длина рабочих особей от 5,6 до 23,5 мм, коричневого и чёрного цвета. Усики 12-члениковые (у самцов — 13). Нижнечелюстные щупики состоят из 3 члеников, нижнегубные — из 4 сегментов (у самцов — 5 и 4). Оцеллии есть у самцов и крылатых самок; у рабочих и у эргатоидных самок редуцированы или отсутствуют.

Семьи малочисленные, например у вида P. lygaria в гнезде может быть около 300 муравьёв. В гнезде, исследованном в западной Африке (Кот-д’Ивуар) было 277 рабочих, 8 крылатых самок и 42 крылатых самца. Следовательно, 15 % общего населения было представлено репродуктивными особями. Размер колонии P. mandibularis ещё меньше и редко превышает 50 муравьёв.

Часть видов ведёт скрытный образ жизни, фуражируют в подстилочном слое, другие охотятся на открытых травяных пространствах. Рабочие фуражируют одиночно или мелкими группами, в которых от двух до трёх муравьёв. Муравейники строят в земле на различных глубинах, или в упавших стволах деревьев. Охотятся, главным образом, на многоножек, включая их молодь и яйца, а также на других членистоногих.

Классификация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Другие виды

Примечания

Литература

Ссылки 

Понерины
Роды муравьёв